Palenciana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palenciana (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Palenciana (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar